

Cinema 
 Thursday - Giovedì (Thursday) – film del 1998 diretto da Skip Woods

Musica 
 Thursday – gruppo musicale statunitense
 Thursday – mixtape di The Weeknd del 2011
 Thursday – singolo dei Pet Shop Boys del 2013
 Thursday – singolo di Jess Glynne del 2018